Arburu est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Harriburu et qui signifie « Tête de la roche ».

Toponyme 
 Arburu est un village de la municipalité de Elburgo-Burgelu dans la province d'Alava.

Patronyme 
 Manuel Arburúa de la Miyar (1902 - 1981), homme politique et économiste espagnol.

Notes et références